Il doppio dell'Open de la Réunion 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Tutte le partire di semifinali sono state cancellate a causa della forte pioggia e delle inondazioni.

Teste di serie
All seeds received a bye into the second round.

 Alexander Peya /  Martin Slanar (semifinali)
 Pierre-Ludovic Duclos /  Philipp Oswald (quarti di finale, ritiro)

 Thomas Fabbiano /  Daniele Giorgini (quarti di finale, ritiro) 
 Michał Przysiężny /  Jurij Ščukin (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open de la Réunion 2011
ATP Challenger Tour 2011